União da Ilha do Governador est une école de samba du quartier de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école  
  D2 Carnaval

Enredos

Références 

Ilha do Governador